«Третья молодость» (другое название — «Сноповязалка») — советский художественный фильм (не сохранился).

Сюжет 
Сатирическая комедия про кулаков, препятствующих внедрению новой техники (сноповязалок) в советской деревне 1920-х годов.

В ролях 
 Андрей Лаврентьев — дед Левонтий
 Юрий Лавров — Сергун
 Леонид Жежеленко
 Николай Лебедев
 Иосиф Самарин-Эльский
 Ксения Денисова
 Алексей Матов
 А. Бражский
 Н. Гурин

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Арсен Аравский, Иван Пырьев
 Режиссёр: Владимир Шмидтгоф
 Оператор: Александр Гинцбург
 Художник: Николай Акимов

Технические данные 
 Чёрно-белый, немой
 Премьера: 23 апреля 1929 (СССР)

Литература

Ссылки 

Немые кинокомедии
Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Чёрно-белые кинокомедии
Утерянные кинокомедии
Утерянные фильмы СССР
Фильмы СССР 1928 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Немые фильмы СССР
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1928 года
Фильмы Владимира Шмидтгофа